Niemcy:
 Morbach – dzielnica gminy Großerlach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Morbach – dzielnica gminy Niederkirchen w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Morbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich